Divoš est un toponyme qui peut désigner :
Divoš, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Ernestinovo, comitat d'Osijek-Baranja ;
Divoš, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem).